Useless, chanson du groupe britannique Depeche Mode ;
 Useless, film chinois sorti en 2007 ;
 Useless Loop, ville d'Australie ;
 Useless Harbour, Appelé Useless Inlet ou parfois Useless Harbour en anglais, le havre Inutile est une baie australienne située à l'intérieur du golfe de l'océan Indien.

Homonymie de titre